Karlshof steht für:
 Karlshof (Aachen), Nordrhein-Westfalen
 Karlshof (Breydin), Wohnplatz der Gemeinde Breydin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Karlshof (Cottbus), Wohnplatz der Stadt Cottbus, Brandenburg
 Karlshof (Darmstadt), ehemaliges landwirtschaftliches Gut, heute Studentenwohnheim, Hessen
 Karlshof (Egenhofen), Ortsteil der Gemeinde Egenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Karlshof (Ehingen (Donau)), Ortsteil der Stadt Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Karlshof (Ellingen), Ortsteil der Stadt Ellingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Karlshof (Geislingen), Wohnplatz im Stadtteil Binsdorf von Geislingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Karlshof (Gramzow), Wohnplatz der Gemeinde Gramzow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Karlshof (Gransee), Wohnplatz der Stadt Gransee, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Karlshof (Gundelfingen an der Donau), Ortsteil der Stadt Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Karlshof (Gusow-Platkow), Gemeindeteil von Gusow-Platkow, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Karlshof (Hochstetten-Dhaun), Ortsteil der Gemeinde Hochstetten-Dhaun, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Karlshof (Hohenaltheim), Ortsteil der Gemeinde Hohenaltheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Karlshof (Ihlow), Ortsteil Gemeinde Ihlow, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Karlshof (Lauterhofen), Ortsteil des Markts Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Karlshof (Leipzig), ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus in Leipzig
 Karlshof (Lübeck), Siedlung des Lübecker Stadtteils St. Gertrud
 Karlshof (Neulewin), ein Gemeindeteil der Gemeinde Neulewin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Karlshof (Putlitz), ein bewohnter Gemeindeteil der Stadt Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Karlshof (Radebeul), denkmalgeschütztes Gebäude in Radebeul, Sachsen
 Karlshof (Rosenow), Ortsteil der Gemeinde Rosenow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Karlshof (Schönefeld), Gemeindeteil von Schönefeld, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Karlshof (Semlow), Ortsteil der Gemeinde Semlow, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Karlshof (Wallersdorf), Ortsteil des Marktes Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Karlshof (Wangels), der Gemeinde Wangels, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein 
 Karlshof (Westerstede), Ortsteil der Stadt Westerstede, Niedersachsen
 Karlshof (Zehdenick), Wohnplatz der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg

 Karlshof (Gemeinde Stadtschlaining), Ortsteil von Stadtschlaining, Bezirk Oberwart, Burgenland

 Karlshof, Kreis Angerburg, Ostpreußen: Droglewo, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlshof, Kreis Bartenstein, Ostpreußen: Karolewka (Bartoszyce), Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlshof, Kreis Belgard, Pommern: Sławomierz, Dorf im Powiat Białogardzki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Karlshof, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin: Jarogniew, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Karlshof, Kreis Köslin, Gemeinde Bublitz, Pommern: Bolechowice (Bobolice), Dorf im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Karlshof, Kreis Köslin, Gemeinde Zetthun, Pommern: Szczerbin (Polanów), Dorf im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Karlshof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen: Wysokie (Nidzica), Dorf im Psowiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlshof, Stadt Liebemühl, Kreis Osterode, Ostpreußen: Wydmuch (Miłomłyn), Ortsteil der Stadt Miłomłyn im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlshof, Kreis Rastenburg, Ostpreußen: Karolewo (Kętrzyn), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlshof, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Tscherjomuchino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Baltijsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Karlshof, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Sowchosnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Karlshof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Tambowskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Karlshof, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen: Jermakowo, nicht mehr existenter Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Karlshof, Wüstung in der Gemeinde Bílá Voda, Okres Jeseník, siehe Karlov (Bílá Voda)

 Jagdschloss Wabern in Wabern, Hessen
 Karlshof (Prag), ein Teil der südlichen Prager Neustadt (Karlovo)
 Moorgut Karlshof in Westerstede, Niedersachsen

Siehe auch:
 Carlshof
 Karlshöfen